Papa Teodor II (Roma, ? – 897), Papa de l'Església catòlica el 897 
 Teodor II (Asclepi), onzè descendent d'Asclepi, fill de Cleomitades II, i pare de Sostrat III 
 Teodor II d'Alexandria, patriarca ortodox d'Alexandria des del 2004
 Teodor II de Constantinoble, patriarca de Constantinoble (1213 – 1215)
 Teodor II Làscaris (Nicea, 1221 /1222 – 1259), Emperador de Nicea (1254 – 1258)
 Teodor II de Ravenna, exarca de Ravenna del 678 al 687
 Teodor II de Rússia (Moscou, 1589 – 1605), tsar de Rússia (1605)
 Teodor II o Tauadros II (1952, Mansura, Egipte), 118é papa copte i Patriarca Copte d'Alexandria (2012)